Marica (, ) – nazwa toponimów na Bałkanach i w Rosji

m.in.:

 Marica – rzeka w Bułgarii, Grecji i Turcji
 Marica – gmina w południowej Bułgarii
 Marica – wieś w obwodzie sofijskim w Bułgarii 
 Marica – wieś w obwodzie kurskim w Rosji
 Marica – przystanek kolejowy w tejże wsi

Zobacz też 
 Marica Płowdiw – bułgarski klub piłkarski
 Marica Płowdiw – bułgarski klub siatkarski kobiet
 Marika – nimfa wodna w mitologii rzymskiej
 Marica Hase – japońska aktorka filmów pornograficznych